TMB
 é uma sigla que se pode referir a:

 Tour du Mont Blanc
 Transportes Metropolitanos de Barcelona
 Tramway do Monte Branco

Desambiguação